Biffl ist der Familienname folgender Personen:

 Gudrun Biffl (* 1949), österreichische Wirtschaftswissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Werner Biffl (* 1939), österreichischer Wasserbauingenieur und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Biffle